Die 15. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 13. bis zum 21. Januar 2007 in Quilmes statt. Die niederländische Auswahl konnte den Titel zum fünften Mal erringen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 2006, Olympiazweiter)
   (Olympiasieger 2004 und Titelverteidiger) 
   (Vizeweltmeister)
   (Dritter der Weltmeisterschaft, Olympiadritter und Gastgeber)
   (Vierter der Weltmeisterschaft)
   (Fünfter der Weltmeisterschaft)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2007
Hockey 2007
Sportveranstaltung in der Provinz Buenos Aires
Sport (Partido Quilmes)
Hockeywettbewerb in Argentinien